Яніна Вікмаєр була чинною чемпіонкою, але замість захисту вирішила взяти участь у турнірі 100,000+H ITF у Торгауті (Бельгія).

Ана Іванович виграла титул, перемігши у фіналі Патті Шнідер з рахунком 6–1, 6–2. Її попередній виграш був на цьому самому турнірі за два роки до того.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали

| RD1-seed01=3
| RD1-team01= А Бондаренко
| RD1-score01-1=2
| RD1-score01-2=2
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Р Вінчі
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= І Мейсбургер
| RD1-score03-1=7
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3=3
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= С Арвідссон
| RD1-score04-1=5
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=6

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= А Корне
| RD1-score05-1=1
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= Р Ворачова
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= С Каратанчева
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=9
| RD1-team08= С Еррані
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=5
| RD1-team09= П Квітова
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=1
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= А Родіонова
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=0
| RD1-score10-3=r

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= П Герцог
| RD1-score11-1=4
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=4
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= Ю Гергес
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=4
| RD1-score12-3=6

| RD1-seed13= 
| RD1-team13=

↑Ана Іванович була позбавлена одного гейму в першому сеті через занадто довгу туалетну перерву.

Нижня половина

Примітки

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Generali Ladies Linz, одиночний розряд
2010